Битва при Ла-Альбуэра:

  — битва, состоявшееся 24 февраля 1479 года между армии Католических королей и португальскими войсками во время Войны за кастильское наследство.
 Битва при Ла-Альбуэра (1811) — битва, состоявшееся 16 мая 1811 года между испано-англо-португальскими и французскими войсками во время Пиренейских войн.